Виправна колонія Сінг-Сінг, раніше Виправна колонія Оссінінг — це в’язниця суворого режиму , що керується Департаментом виправних питань та громадського нагляду штату Нью-Йорк у селі Оссінінг, штат Нью-Йорк . Це приблизно  на північ від Нью-Йорка на східному березі річки Гудзон . У ньому утримується близько 1700 ув’язнених, і в ньому розташовувалася камера страти штату Нью-Йорк до скасування смертної кари в Нью-Йорку в 2004 році  .

Назва «Сінг Сінг» походить від індіанського племені Синцинк, у якого було куплено землю у 1685 році,  і раніше називалося село. У 1970 році назву в'язниці було змінено на виправну колонію Оссінінг, але у 1985 році вона повернулася до початкової назви . Є плани перетворити оригінальний блок камер 1825 року в періодичний музей .

В'язниця розділена навпіл чотириколійною "лінією Гудзона" Північної залізниці .

Історія

Ранні роки 

Сінг-Сінг була п'ятою в'язницею, побудованою владою штату Нью-Йорк. У 1824 році законодавчий орган Нью-Йорка доручив Еламу Ліндсу, наглядачу в’язниці Оберн і колишньому капітану армії Сполучених Штатів, побудувати нову, більш сучасну, в’язницю. Ліндс провів місяці, досліджуючи можливі місця розташування в’язниці, враховуючи Стейтен-Айленд, Бронкс та ферму Срібної шахти, район у місті Маунт-Плезант на березі річки Гудзон. 

У травні Ліндс вирішив побудувати в'язницю на Маунт-Плезант, поблизу (і, таким чином, названої на честь) маленького села в окрузі Вестчестер на ім'я Сінг Сінг, назва якого походить від слів Wappinger ( корінні американці ) sinck sinck, що перекладається як "камінь на камінь".  У березні 1825 року законодавчий орган виділив 20 100 доларів на купівлю    ділянки, і проект отримав офіційну печатку затвердження.  Ліндс відібрав 100 ув'язнених з в'язниці Оберн для перевезення і наказав перевезти їх на баржі через канал Ері і вниз по річці Гудзон на вантажні судна . Коли вони прибули 14 травня, на місці «не було місця, щоб прийняти їх, ані стіни, щоб їх обгородити»; «тимчасові казарми, кухарський будинок, столярний і ковальський цехи» були достроєні.  

Коли її відкрили в 1826 році,  вона вважалася зразковою в’язницею, оскільки приносила прибуток державі.  У жовтні 1828 року Сінг Сінг був завершений. Ліндс використовував систему Оберна, яка нав'язувала в'язням абсолютне мовчання; система запроваджувалася батогом та іншими покараннями. Саме Джон Лакі, капелан в’язниці приблизно в 1843 році, поклав головного наглядача Сінг-Сінга Елама Ліндса до відповідальності перед губернатором Нью-Йорка Вільямом Х. Сьюардом і перед президентом Ради інспекторів Джоном Едмондсом за усунення Ліндса. Капелан Лакі приступив до створення великої релігійної бібліотеки. Його метою було навчити правильних моральних принципів.  Його релігійна бібліотека була піддана сумніву в 1844 році, коли Джон Едмондс призначив Елізу Фарнхем головою жіночого приходу в Сінг-Сінг. У 1844 році було відкрито Асоціацію в’язниць Нью-Йорка для контролю за адміністрацією в’язниць штату. Асоціація в’язниць Нью-Йорка складалася з реформаторів, зацікавлених у реабілітації та гуманному ставленні до в’язнів. Фарнхем зміг отримати роботу в основному за рекомендацією цих реформаторів.  Фарнхем скасував сувору мовчазну практику у в’язниці та запровадив соціальну заангажованість, щоб перенести турботу більше на майбутнє, а не зациклюватися на кримінальному минулому. Вона включила романи Чарльза Діккенса в релігійну бібліотеку капелана Лакі, романи, які капелан не схвалював. Це було перше задокументоване розширення тюремної бібліотеки, що включає моральні вчення зі світської літератури.

З 1900 року 

Перебування Томаса Мотта Осборна на посаді наглядача Сінг Сінга було коротким, але драматичним. Осборн прибув у 1914 році з репутацією радикального реформатора в’язниці. Його звіт про тижневе перебування в анонімному режимі в нью-йоркській в’язниці Оберн звинуватив традиційну в’язничну адміністрацію в нещадних подробицях. 

В’язні, які підкупили офіцерів і залякували інших ув’язнених, втратили свої привілеї за режиму Осборна. Один із них вступив у змову з могутніми політичними союзниками, щоб знищити репутацію Осборна, навіть досягнувши звинувачення у різноманітних злочинах та поганому управлінні. Після того, як Осборн тріумфував у суді, його повернення в Сінг Сінг стало приводом для шаленого святкування ув’язнених.  

Іншим відомим наглядачем був Льюїс Лоус . Йому запропонували посаду наглядача в 1919 році, він був прийнятий у січні 1920 року і залишався наглядачем Сінг Сінга 21 рік. Будучи наглядачем, Лоуз здійснив реформи і перетворив те, що було описано як «стару пекелу», на сучасну в’язницю зі спортивними командами, навчальними програмами, новими методами дисципліни тощо. Кілька нових будинків було збудовано протягом років, коли Лоуз був наглядачем. Лоус вийшов у відставку в 1941 році і помер через шість років. 

У 1943 році стару камеру закрили, а металеві ґрати та двері передали на військову службу.  

У 1989 році установа була вперше акредитована Американською виправною асоціацією, яка встановила набір національних стандартів, за якими вона оцінювала кожну виправну установу.    , Сінг Сінг містить приблизно 1500 ув’язнених, працює близько 900 людей  і приймає понад 5000 відвідувачів на місяць. Оригінальний блок камер 1825 року більше не використовується, і в 2002 році було оголошено про плани перетворити його на музей.  У квітні 2011 року були розмови про закриття в’язниці, щоб скористатися її цінною нерухомістю.

Страти 

Загалом 614 чоловіків і жінок, включаючи чотирьох ув’язнених, засуджених до федеральної смертної кари, були страчені на електричному стільці в Сінг Сінг до скасування смертної кари в 1972 році. Після низки втеч із камер смертників у 1920 році був побудований новий будинок смерті, а в 1922 році розпочали страти. Високі страти в електричному кріслі Сінг Сінга на прізвисько « Старий Спаркі », зокрема, Юліус та Етель Розенберги 19 червня 1953 року за шпигунство на користь Радянського Союзу щодо досліджень ядерної зброї; і Герхарда Паффа 12 серпня 1954 року за вбивство агента ФБР .  Останнім страченим у штаті Нью-Йорк був Едді Лі Мейс за вбивство 15 серпня 1963 року.

У 1972 році Верховний суд США виніс рішення у справі Furman v. Грузія заявила, що смертна кара є неконституційною, якщо її застосування є непослідовним і свавільним. Це призвело до тимчасового фактичного загальнонаціонального мораторію (страти відновилися в інших штатах у 1977 році), але електричний стілець у Сінг Сінг все ще залишався. На початку 1970-х років електричний стілець був перенесений до виправної колонії Грін-Хейвен у робочому стані, але більше не використовувався.

Освітні програми 
У 1996 році Кетрін Вокінс заснувала Rehabilitation Through the Arts (RTA) у Sing Sing , що дозволило театральним професіоналам надавати в’язням навчальний план цілорічних майстер-класів, пов’язаних з театром.  Це створило ряд п’єс у Сінг-Сінг, відкритих для ув’язнених і гостей громади, і показало, що використання театральних прийомів призводить до значного покращення когнітивної поведінки учасників програми та зменшення рецидиву після умовно-дострокового звільнення.  Його вплив на соціальну та інституційну поведінку було офіційно оцінено Коледжем кримінального правосуддя Джона Джея у співпраці з Департаментом покарань штату Нью-Йорк.  Дослідження під керівництвом доктора Лоррейн Моллер, професора мовлення та драми в John Jay, показало, що воно позитивно вплинуло на в’язня Павла Станімировича, одного з перших учасників програми: «чим довше ув’язнений був у програмі, тим менше порушення, які він допустив».  Наразі RTA працює у п’яти інших в’язницях штату Нью-Йорк. 

Організація Hudson Link for Higher Education in Prison надає курси в коледжі для ув’язнених, щоб допомогти зменшити рецидив і бідність і зміцнити сім’ї та громади. У 1998 році в рамках кампанії боротьби зі злочинністю державне та федеральне фінансування програм коледжу у в’язниці було припинено. Розуміючи позитивний вплив освіти на трансформацію та реабілітацію ув’язнених, ув’язнені виправної колонії Сінг Сінг звернулися до релігійних та академічних волонтерів, щоб розробити програму надання дипломів коледжу. Під керівництвом Анни Рейснер було засновано Хадсон Лінк для вищої освіти у в’язниці, щоб відновити навчання в коледжі в Сінг Сінг за рахунок приватного фінансування.

Футбольна команда 
У 1931 році нова тюремна реформа дозволила в’язням державних пенітенціарних установ Сінг Сінг брати участь у відпочинок. Бейсбольні та футбольні команди, а також водевільні презентації та концерти фінансувалися за рахунок доходів від оплачуваного відвідування. Тім Мара, власник New York Giants, спонсорував футбольну команду Sing Sing Black Sheep. Мара надала спорядження, форму та гравців, щоб навчати їх основам. Він допоміг їм тренувати перший сезон. Відомі як чорні вівці, їх також іноді називали зебрами. Усі ігри були «домашніми» іграми, які проходили на стадіоні Lawes Stadium, названому на честь Warden Lewis E. Lawes . У 1935 році стартовий квотербек і двоє інших гравців втекли вранці перед грою.

Алабама Піттс був їхнім стартовим квотербеком і зіркою протягом перших чотирьох сезонів, але потім закінчив свій речення. Після звільнення Алабама Піттс грав за « Філадельфія Іглз » у 1935 році. У 1932 році «випускник» Джамбо Морано підписав контракт з «Гігантс» і грав за « Патерсон Найтхокс » Східної футбольної ліги . У 1934 році державний комісар виправних питань Уолтер Н. Теєр заборонив рекламу заходів у в'язниці, зокрема футбольних ігор. 19 листопада 1936 року нове правило забороняло продаж квитків. Від продажу квитків на шоу та спортивні події ніяких доходів не буде. Ці кошти йшли на оплату виплат сім'ям ув'язнених, особливо родичам страчених, а також на спорядження та зарплату тренерам. З цим новим указом сезон закінчився, і в’язням більше не дозволялося грати у футбол за межами Сінг Сінга.

Музей 
Плани перетворити частину Сінг-Сінга на музей датуються 2002 роком, коли місцеві чиновники намагалися перетворити стару електростанцію в музей, пов’язаний тунелем із відставним блоком камер, за ціною 5 мільйонів доларів.  У 2007 році село Оссінінг подала заявку на 12,5 мільйонів доларів федеральних грошей на проект, тоді як очікувалося, що він коштуватиме 14 мільйонів доларів.  Запропонований музей демонструватиме історію Сінг Сінг, як вона розгорталася з часом.

Внесок до американської англійської мови 
Вираз «вгору по річці» для опису того, хто перебуває у в’язниці або прямує до в’язниці, походить від практики засудження людей, засуджених у Нью-Йорку, щоб відбувати термін у Сінг-Сінг, який розташований вище по річці Гудзон від міста. Сленговий вираз датується 1891 роком

Галерея

Відомі ув'язнені 

 Френк Аббандандо, найманий вбивця в Нью-Йорку, член сумнозвісної банди Murder, Inc.  
 Джордж Аппо, кишеньковий злодій і аферист 19-го століття 
 Чарльз Беккер, лейтенант поліції Нью-Йорка, засуджений за вбивство Германа Розенталя і страчений у Сінг-Сінг 30 липня 1915 року 
 Марія Барбелла, друга жінка, засуджена до страти на електричному стільці. Пізніше рішення було скасовано, і Барбелла був звільнений. 
 Лепке Бухалтер, американський бандит і голова Murder, Inc., який відсидів 18 місяців у Сінг-Сінг за обвинуваченням у великій крадіжці   22 січня 1920 року Бухалтер повернувся до Сінг-Сінга на 30 місяців ув'язнення за спробу крадіжки.  Звільнений 16 березня 1922 р.  .
 Чарльз Чапін, редактор New York Evening World, широко відомий як «Людина-троянда з Сінг-Сінга» 
 Альберт Фіш, американський серійний вбивця початку 20 століття, ґвалтівник і канібал, страчений у 1936 році 
 Пол Гейдел, раніше, найдовше ув'язнений у Сполучених Штатах, термін покарання якого закінчився умовно-достроково звільненим, який відсидів 68 років і 296 днів у різних в'язницях штату Нью-Йорк 
 Мері Джонс, трансгендерна повія 19-го століття, яка була в центрі уваги ЗМІ через те, що прийшла до суду в жіночому вбранні. 
 Джордж К. Паркер, сумнозвісний шахрай, відомий тим, що «продав» Бруклінський міст 
 Тоні Сіріко, актор, відомий за роллю Полі Готьєрі в телесеріалі «Клан Сопрано », був засуджений за зберігання зброї та відбув 20 місяців свого чотирирічного ув'язнення в Сінг-Сінг  
 Віллі Саттон, кар'єрний злочинець, який втік 11 грудня 1932 року 
 Фердинанд Ворд, шахрай Золотого віку, який керував інвестиційною фірмою в Нью-Йорку разом з Уліссом С. Грантом-молодшим, сином колишнього президента США Улісса С. Гранта. Його діяльність виявилась схемою Понці, яка збанкрутувала сім'ю Грантів у 1884 році  . 
 Реймонд Фернандес і Марта Бек, так звані "вбивці самотніх сердець", страчені на електричному стільці в Сінг-Сінг у 1951 році 
 Монк Істман, нью-йоркський гангстер і лідер банди Істмана, засуджений до 10 років ув'язнення Сінг Сінг у 1904 році 
 Мартін Голдштейн, американський бандит і вбивця Murder, Inc., страчений на електричному стільці в Сінг-Сінг в 1941 році.
 Фріц Юліус Кун, колишній лідер Німецько-американського союзу, був ув’язнений у Сінг-Сінг в різний час між 1939-1945 роками та депортований до Німеччини. 
 Джеймс Ларкін, політичний активіст і лідер профспілок, засуджений до 5-10 років ув'язнення Сінг Сінг за «кримінальну анархію» у 1919 році 
 Юліус і Етель Розенберги, страчені в Сінг-Сінг в 1953 році за змову з метою передати секрети американського проекту атомної бомби Радянському Союзу під час Другої світової війни  
 Річард Вітні відбував покарання за розтрату у Сінг Сінг з 1938 по 1941 рік 
 Джо Валачі, член американської мафії, відбув свій перший термін ув'язнення (приблизно один рік) у Сінг-Сінг до 20 років

Дивитися також 

 Список повторених топонімів
 Чудовий механічний музей Марвіна, який містить один з електричних стільців Сінг Сінга

Посилання

Подальше читання 

 Барнс, Гаррі Елмер. Придушення злочинності: дослідження з історичної пенології . Монклер, Нью-Джерсі: Паттерсон Сміт.
 Блюменталь, Ральф. Чудо в Сінг-Сінг: як одна людина змінила життя найнебезпечніших в'язнів Америки . (2005)
 Браян, Денис. Сінг Сінг: Внутрішня історія сумнозвісної в'язниці . (2005)
 Броквей, Зебулон Рід. П'ятдесят років тюремної служби . Монклер, Нью-Джерсі: Паттерсон Сміт.
 Крістіансон, Скотт . Засуджений: всередині будинку смерті Sing Sing . (2000)
 Коновер, Тед. Ньюджек: Охорона Сінг Сінг (2000)
 Конє, Альфред. П'ятдесят років у Сінг Сінгу: Особистий рахунок, 1879–1929 . SUNY Press (2015).ISBN 978-1-4384-5422-1
 Гадо, Марк. Жінки, засуджені до смертної кари . (2008)
  
 Гівей, Девід. Crash Out: Правдива історія про пекельного малюка з кухні та найкривавіша втеча в історії Сінг-Сінга . (2005)
 Лоус, Льюїс Е. Двадцять тисяч років у Сінг Сінгу . Нью-Йорк: Ray Long & Richard H. Smith, Inc., 1932.
 Лоус, Льюїс Е. Життя і смерть у Сінг-Сінг . Гарден Сіті, Нью-Йорк: Видавництво Гарден Сіті, 1928
 Лакі, Джон. Життя в державній в’язниці Сінг Сінг, як видно з дванадцятирічного капеланства. Нью-Йорк: N. Tibbals & Co., 1860.
 МакЛеннан, Ребекка М. Криза ув’язнення: протест, політика та створення кримінальної держави, 1776–1941 рр.. Нью-Йорк: Cambridge University Press, 2008.ISBN 978-0-521-53783-4
 Морріс, Джеймс МакГрат. Людина-троянда з Сінг-Сінга: правдива історія життя, вбивства та спокутування в епоху жовтої журналістики . (2003)
 Тато, Ентоні. 15 до життя: Як я малював свій шлях до свободи (2004)
 Перейра, Аль Бермудес. Державна в'язниця Сінг Сінг, один день, одне життя (2006)
 Перейра, Аль Бермудес. Руїни суспільства і шановні (2009)
 Вайнштейн, Льюїс М. Гарне переконання . (2007) (художня література)

Зовнішні посилання 

 Список установ – Департамент виправних робіт і громадського нагляду штату Нью-Йорк
 «Все про в’язницю Сінг-Сінг» Марка Гадо з The Crime Library
 Товариство історії поправок Нью-Йорка 
 Місто Оссінінг, Нью-Йорк – Історія міста
 "Історія в'язниці Сінг Сінг"  Half Moon Press, травень 2000 року
 Домашня сторінка «Реабілітація через мистецтво». 
 Токвіль в Оссінінгу  – фрагмент з туру Алексіса де Токвіля C-SPAN
 C-SPAN Всередині в'язниці Сінг Сінг, 6 червня 1997 року 
 Невідредаговані кадри з документального фільму C-SPAN Sing Sing 
 Знімки в’язнів та фотографії в’язниці 1920–1941 рр. (оцифровані зображення)  з паперів Льюїса Лоуза, цифрових колекцій бібліотеки Ллойда Сілі
 Вебсайт музею в'язниці Сінг Сінг 

Сторінки з неперевіреними перекладами
В'язниці США
Нью-Йорк (штат)